

Лісе-Конти — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лісе-Конти — село в гміні Пачкув Ниського повіту Опольського воєводства